Љано Запоте има више значења:

 Љано Запоте (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Запоте (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику